Osiedle Nowy Świat (Krzeszowice)
 Osiedle Nowy Świat (Kłodzko)
 Osiedle Nowy Świat (Siedlce)

Zobacz też